Csáky (geslacht)
 Albin Csáky - Hongaars minister
 Imre Csáky - Hongaars minister
 István Csáky - Hongaars minister